Die Tour of Albania oder Tour d'Albanie, , ist ein in Albanien stattfindende Radrundfahrt für Männer. In den Jahren 2017, 2018 und 2019 war die Rundfahrt Teil der UCI Europe Tour in der Kategorie 2.2.

Das Rennen wurde 1925 zum ersten Mal ausgetragen. Es soll die erste Radrundfahrt des Balkans gewesen sein. Die nächste Austragung fand 1936 statt. Seit 1947 findet das Radrennen jedes Jahr statt mit Ausnahme von 1992; 1948 gab es sogar zwei Austragungen. 2018 wurde die Rundfahrt zum 75. Mal ausgetragen.

Gewinner

Weblinks 
 Resultate auf Cycling Archives

Einzelnachweise 

Straßenradrennen in Albanien
Etappenrennen
Erstveranstaltung 1925